Toyota (豊田) ist ein von Toyoda abgeleiteter japanischer Name.

Toyota ist der Name einer Unternehmensgruppe zu der u. a. folgende Unternehmen gehören:
 Toyota Group (Mutterkonzern)
 Toyota Motor Corporation (Kraftfahrzeuge)
 Toyota Industries (Maschinenbau)
 Toyota Tsusho (Handelshaus)
 Toyota Ireland, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Toyota ist der Name folgender geographischen und astronomischen Orte:
 Toyota (Aichi), Stadt in der japanischen Präfektur Aichi
 Toyota-gun (Hiroshima), Landkreis in der japanischen Präfektur Hiroshima
 Toyota (Yamaguchi), ehemalige Gemeinde im ehemaligen Landkreis Toyoura in der japanischen Präfektur Yamaguchi
 (3533) Toyota, Asteroid des Hauptgürtels

Toyota (豊田) ist der Familienname folgender Personen:
 Toshio Toyota (* 1956), japanischer Sprinter
 Yasuhisa Toyota (* 1952), japanischer Akustiker